Xuanhua kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xuanhua, Zhangjiakou, stadsdistrikt, Hebei, 
 Xuanhua (socken i Kina), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar